Kykladische Griffschale steht für:

 Kykladische Griffschale (NAMA 4974), Tongefäß der bronzezeitlichen Kykladenkultur
 Kykladische Griffschale (Paros 2136), Tongefäß der bronzezeitlichen Kykladenkultur
 Kykladische Griffschale (NAMA 6140 A), Tongefäß der bronzezeitlichen Kykladenkultur
 Kykladische Griffschale (Karlsruhe 75/11), Steingefäß der bronzezeitlichen Kykladenkultur